Sabatini ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Sabatini (* 1996), italienische Basketballspielerin und Miss Italien 2015
 Andrea Sabatini oder Andrea da Salerno (* um 1485 – 1530/31), italienischer Maler der Renaissance
 Bernardo Luis Sabatini (* 1969), italienischer Neurobiologe

 Fabio Sabatini (* 1985), italienischer Radrennfahrer
 Francesco Sabatini (1722–1797), italienischer Architekt
 Gabriela Sabatini (* 1970), argentinische Tennisspielerin
 Gabriele Sabatini (* 1959), italienischer Automobilrennfahrer 
 Gaetano Sabatini (1703–1734), italienischer Maler
 Lawrence Sabatini (* 1930), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, Altbischof von Kamloops
 Lorenzo Sabatini (1530–1576), italienischer Maler

 Rafael Sabatini (1875–1950), italienisch-britischer Schriftsteller

Sabatini steht für:
 Monti Sabatini, Sabatiner Berge, italienisches Mittelgebirge
 Coppa Sabatini italienisches Radrennen
 Sabatini-Gärten, Madrid, Spanien

Siehe auch:
 Sabbatini
 Sabadini
 Sabbadini
 Sabatina